Bosco kan syfta på:
 Bosco, ett ryskt varumärke för sportutrustning
 Hunden Bosco, en hund som valdes till borgmästare i Sunol, Kalifornien
 Bosco-automat, en typ av fotoautomat patenterad 1894